Hrvatska:
 Zelovo (Muć), naselje u općini Muć
 Zelovo (Sinj), gradsko naselje Sinja